USS Nashville je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Nashville (PG-7) 
 USS Nashville (CL-43) 
 USS Nashville (LPD-13)

Nashville